Асосијасион Ганадера има више значења:

 Асосијасион Ганадера (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асосијасион Ганадера (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику